Бейшлаг - фамилия:

 Бейшлаг, Виллибальд (1823—1900) — немецкий богослов, отец Франца Бейшлага.
 Бейшлаг, Роберт (1838—1903) — немецкий живописец.
 Бейшлаг, Франц (1856—1935) — немецкий геолог.

См. также 
 Бешлагич